Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 18 по 23 марта 2014 года в Крынице-Здруй, Польша. Победитель получал право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2015 года.

Арена 
Все матчи чемпионата прошли в Ледовом дворце (Крыница-Здруй).

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 5 национальных команд — три из Европы и две из Азии. Сборная Австрии пришла из первого дивизиона, сборная Польши первый раз участвует в турнире, остальные — с прошлого квалификационного турнира.

Судьи 
ИИХФ утвердила 3 главных и 6 линейных судей для обслуживания матчей квалификации первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2014 года.

Главные судьи
  Каталин Герньи
  Елена Иванова
  Майя Конттури

Линейные судьи
  Магали Анекс
  Яна Геркена
  Эми Лак
  Иоанна Побозняк
  Рита Рюг
  Зюзанна Шандор

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Катаржина Фийол
 Защитник:  Анника Фазокас
 Нападающий:  Камила Вичорек

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Хе Ксин
  Анника Фазокас
  Камила Вичорек
  Евгения Помпанин
  Татьяна Лихаус

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Март 2014 года
Спорт в Польше в 2014 году
ЖЮ*1К
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Польше